Храпковский — фамилия.

Известные носители:
 Храпковский, Александр Валерьевич (род. 1975) —  белорусский футболист.
 Храпковский, Михаил Борисович (1905—1959) — советский художник-график, карикатурист, иллюстратор книг.

См. также